Eugene Nicolai Mäki – militare e agente segreto sovietico
 Joni Mäki – fondista finlandese
 Kristiina Mäki – mezzofondista finlandese naturalizzata ceca
 Olli Mäki – pugile finlandese
 Taisto Mäki – mezzofondista finlandese
 Tauno Mäki – tiratore a segno finlandese